Gorki peut désigner :
 Maxime Gorki (1868-1936), écrivain russe
 Parc Gorki, parc situé à Moscou
 Place Gorki, place de Nijni Novgorod
 Gorky Park, film de Michael Apted
 Gorki, nom de la ville russe de Nijni Novgorod, de 1932 à 1991
 Gorki Leninskie, ville russe, autrefois Vichnie Gorki
 Gorki, commune rurale du Burkina Faso
 Gorki, autre nom de la ville de Horki, en Biélorussie
 Gorki, groupe de musique belge néerlandophone
 Institut de littérature Gorki, institut de recherche dépendant de l'académie des sciences de Russie et situé à Moscou
 Maxime Gorki (1933), vaisseau amiral d'un escadron de propagande aérienne (Tupolev ANT-20)

Voir aussi 
 , nom de plusieurs villes en Pologne